Ts’ao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengyang Yunhe, kanal, Jiangsu, 
 Cao He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Cao He (vattendrag i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar